Берон може да се отнася за:

 Атанас Берон (ок. 1850 – 1905) – български търговец и благодетел;
 Богомил Берон (1866 – 1936) – български лекар;
 Васил Берон – няколко души с това име;
 Лили Берон (1921 – 1996) – българска примабалерина и балетна педагожка;
 Петър Берон – няколко души с това име;
 Стефан Берон (1820 – 1898) – просветен, стопански и обществен деец.